

Carriera

Nazionale
Ha partecipato al Campionato nordamericano di calcio Under-20 2015. Tra il 2011 ed il 2014 ha invece giocato in totale 4 partite con la nazionale maggiore di Aruba.

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale arubana